Moselle Open 2013 — 11-й розыгрыш профессионального теннисного турнира среди мужчин, проводящегося в Меце, Франция, и являющегося частью Мирового Тура ATP в рамках серии ATP 250.

В 2013 году турнир прошёл с 16 по 22 сентября.

Первым сеянным в одиночном турнире был Жо-Вильфрид Тсонга (№ 8 в мире на тот момент).

Одиночный разряд

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Финал

Факты 
 Жиль Симон выигрывает 1й одиночный титул в сезоне и 11й за карьеру в основном туре ассоциации. На этом турнире он побеждает во 2й раз (до этого в 2010 году).
 Жо-Вильфрид Тсонга сыграл 2й финал в сезоне и 18й за карьеру в основном туре ассоциации.

Парный разряд

Факты 
 Йохан Брунстрём выигрывает 2й парный титул в сезоне и 3й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Равен Класен выигрывает 2й парный титул в основном туре ассоциации.

См. также 
 Moselle Open

 Мировой тур ATP 2013

 Мировой тур ATP 250

Ссылки 
 Официальный сайт 
 
 

Франция
Спорт во Франции в 2013 году
Сентябрь 2013 года
2013